Giovanni Battista – nome proprio di persona italiano maschile

Arte 
 Giovanni Battista nelle arti
San Giovanni Battista –  serie di dipinti di Caravaggio
San Giovanni Battista –  dipinto di Caravaggio del 1602
San Giovanni Battista –  dipinto di Caravaggio del 1610
San Giovanni Battista –  scultura di Donatello conservata a Siena
San Giovanni Battista –  scultura di Donatello conservata a Venezia
San Giovanni Battista –  dipinto di Filippino Lippi
San Giovanni Battista –  dipinto di Francesco del Cossa
San Giovanni Battista –  dipinto di Leonardo
San Giovanni Battista –  scultura di Lorenzo Ghiberti
San Giovanni Battista –  dipinto di Mattia Preti
San Giovanni Battista –  dipinto di Tiziano

Persone 
 Giovanni Battista –  persona menzionata nella Bibbia, venerato come santo
 Giovanni Battista de' Rossi – religioso italiano, venerato come santo
 Giovanni Battista de La Salle – presbitero e pedagogista francese, venerato come santo
 Giovanni Battista Maria Vianney – presbitero francese, venerato come santo

Religione 
 Missionari di San Giovanni Battista – congregazione cattolica Società di vita apostolica 
 Congregazione di San Giovanni Battista Precursore – istituto religioso
 Ordine basiliano di San Giovanni Battista – istituto religioso
 Romite di San Giovanni Battista – istituto religioso
 Suore di San Giovanni Battista e di Santa Caterina da Siena – istituto religioso
 San Giovanni Battista dei Fiorentini – titolo cardinalizio
 San Giovanni Battista de' Rossi – titolo cardinalizio
 San Giovanni Battista Decollato – titolo cardinalizio

Altro 
 Azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista – ospedale di Torino
 Fortezza di San Giovanni Battista (Fortezza da Basso) – architettura di Firenze
 San Giovanni Battista – quartiere di Genova

Pagine correlate 
 Basilica di San Giovanni Battista
 Battistero di San Giovanni Battista
 Cappella di San Giovanni Battista
 Cattedrale di San Giovanni Battista
 Collegiata di San Giovanni Battista
 Chiesa di San Giovanni Battista
 Duomo di San Giovanni Battista
 Monastero di San Giovanni Battista
 Oratorio di San Giovanni Battista
 Pieve di San Giovanni Battista